MDT puede referirse a:
  Momento de descontrol tóxico, situación de la persona que narra su negatividad sin control.
 Multiplexación por división de tiempo
 Mountain Daylight Time, uno de los husos horarios de Norteamérica (UTC-6).
 Moviment de Defensa de la Terra
 Modelo digital del terreno
 Departamento de Transporte Público de Miami-Dade (Miami Dade Transit)
 Terminal Móvil de Datos
 Mundo de Tinieblas, tres universos ficticios que aunque comparten nombre y algunas similitudes.
 El Ministerio del Tiempo, serie de televisión española.

Siglas